Julien Tellouck est un journaliste, présentateur, animateur et producteur français dans l'univers du jeu vidéo, du high tech, du cinéma, des séries TV, et de tout ce qui touche à la culture geek. Il est le principal animateur de l'émission #TeamG1 sur Game One.

Biographie 
En 2002, il remplace officiellement Marcus dans l'émission Level One sur la chaîne Game One. Émission qu'il présente avec Johann Lefèbvre durant quelques mois.

En , on lui propose de remplacer Dominique Lautruche, l'animateur de la Game Zone diffusée sur la chaîne Game One. En , Game One annonce que Julien Tellouck est l'animateur principal de la Game Zone, une émission proposant 2 émissions de 25 minutes  par jour en compagnie de Julie Chevillat, Julien Chièze alias Gollum, Gia To, Tommy François, Julien Charpentier alias Magic Julien et Thierry Falcoz. Julien Tellouck présentera la Game Zone jusqu'en , date de l’arrêt de l'émission.

En , Julien Tellouck devient l'animateur de la nouvelle émission intitulée Le Big Show, il coprésente en compagnie de Louise Ekland entouré des chroniqueurs Lionel Abbo, Fanny Bouton, Alex Nassar, Tommy François et Julien Charpentier. L'émission est arrêtée en .

Le , il coprésente avec Anne-Gaëlle Riccio, la soirée de lancement de la PlayStation 3 diffusée sur MTV et Game One.

De  à , il anime Le JT sur Game One.
Julien Tellouck devient par la même occasion rédacteur en chef et responsable des divertissements de Game One. Il est chargé de tous les contenus jeux vidéo, high tech, séries TV, web, mangas et animes.

Julien Tellouck participe souvent aux manifestations en public en rapport avec le jeu vidéo, il a déjà présenté la scène centrale de la coupe du monde des jeux vidéo (ESWC), le Video Games Live en 2008 ou encore le Paris Games Week en .

En , il devient animateur sur Fun Radio en présentant FunGames, une rubrique sur l'actualité du jeu vidéo.

Pendant les vacances d'été de 2014, Game One décide de supprimer Le JT afin qu'il puisse animer une nouvelle émission: #TeamG1, aux côtés de Marcus, Kayane, Gen1us, Kythis (présente de 2014 à 2019) et Anh Phan (du Journal du Geek).

Cette émission est déclinée en trois versions :
 La Quotidienne : 15 minutes (saison 2014-2015) puis 20 minutes (depuis la saison 2015-2016) du lundi au vendredi ;
 L'Hebdo : 52 minutes le samedi à 20 h 30 et en rediffusion le mercredi à 14 h 30 ;
 Team G1 18+ : 22 minutes le samedi vers minuit consacrées aux jeux interdits aux moins de 18 ans.

Divers 
Julien Tellouck est aussi un grand passionné de poker, il participe régulièrement à des tournois et propose régulièrement aux téléspectateurs de le défier.

Il participe aussi à des opérations de Buzz Marketing virales comme ce fut le cas en  pour le lancement du smartphone Sony Ericsson Xperia Play.

Il est élu plus beau mec du paysage audiovisuel français en 2011 par Têtu.

Télévision 
 Level One (sur Game One) – animateur
 Game Zone (sur Game One) – animateur 
 MTV Select (sur MTV émission coprésentée par China et Mouloud) – Chroniqueur
 Le Big Show (sur Game One) – animateur et producteur exécutif 
 La Pes League (sur Game One) – animateur et producteur exécutif 
 Game One Arena (sur Game One) – animateur et producteur exécutif 
 Arena Online (sur Game One) – animateur  
 Les Video Game Awards (sur Game One) – Présentateur
 Le JT (sur Game One) – animateur et rédacteur en chef
 Marcus VS Julien Tellouck (sur Game One et Game One Music HD) – animateur et producteur exécutif
 #TeamG1 (sur Game One) – animateur et producteur exécutif
 G1 Box (sur Game One)- animateur et producteur exécutif
 2021 TPMP (sur C8) - Invité chez Cyril Hanouna.

Radio 
 FunGames (sur Fun Radio) – animateur
 Le studio Fun radio - animateur avec Justine hollman et Jb jamees

Notes et références

Références

Voir aussi

Références bibliographiques 
 Murarotto F. : « Julien Tellouck : la geek attitude », air le mag, n° 30, ,  24

Articles connexes 
 Milthon du jeu vidéo

Liens externes 

 

Animateur français de télévision
Journaliste français du XXIe siècle
Naissance en France
Journaliste de jeu vidéo